Асгард:

 Асгард — в скандинавской мифологии небесный город, обитель богов-асов.
 Асгард — вымышленный мир во вселенной Marvel Comics.
 Асгард — группа нефтегазоконденсатных месторождений, расположена на территории континентального шельфа Норвегии.
 Асгард — гора на острове Баффинова Земля.
 Асгард — крупная кольцевая деталь на Каллисто, спутнике Юпитера.

См. также 
 Asgard